Langenfeld (Bad Salzungen), een plaats in de Duitse deelstaat Thüringen
Langenfeld (Eifel), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Langenfeld (Middel-Franken), een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren
Langenfeld (Noordrijn-Westfalen), een plaats in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen

Zie ook
Längenfeld, een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Tirol